Бирюсинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — село Бирюса.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года    
численность населения муниципального образования составила 561 человек, в том числе 270 мужчин и 291 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входит населённый пункт Бирюса
.

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области